Pustervig kan syfta på:

 Pustervig, en gata i Köpenhamn
 Pustervig, en gata i Århus

Se även 
 Pustervik